Te de España puede referirse a:
 El nombre común de la planta Chenopodium ambrosioides; o
 El nombre común de la planta Veronica officinalis.